Příjmení Nišimura nosí více významných osobností:

 Akihiro Nišimura (* 1958) – japonský fotbalista
 Hidejuki Nagašima (* 1953) – japonský mezinárodní fotbalový rozhodčí
 Šóiči Nišimura (1911–1998) – japonský fotbalista